peut désigner :
  (Empire allemand)
  (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Allemagne)
  (Australie)
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  de dragons de la  puis de la  division de cavalerie (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  mécanisée de la  (France)
  (Hongrie)
  (Inde britannique puis Pakistan)
  (Inde britannique)
  (Japon)
  (Nouvelle-Zélande)
  (Royaume-Uni)
 14e brigade mécanisée (Ukraine)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  de chars (Union soviétique) :
 
 
 
 
  (Union soviétique)
  (Union soviétique puis Russie)